Сноб может означать:

 Сноб — человек, считающий себя носителем высшей интеллектуальности и изысканных вкусов.
 «Сноб» — российский проект, включающий в себя журнал, сайт и сообщество.
 «Сноб» — немая черно-белая драма 1924 года.